Гікс або Хікс () — прізвище.

Персоналії 
 Беатріс Гікс (; 1919—1979) — перша жінка-інженер, найнята компанією «Western Electric», а також співзасновниця і перша президент Товариства жінок-інженерів.
 Білл Хікс (; 1961—1994) — американський стендап-комік, соціальний критик, сатирик і музикант.
 Вейн Гікс (; 1937) — канадський хокеїст.
 Джон Хікс (; 1904—1989) — англійський економіст, нобелівський лауреат (1972).
 Ден Гікс (; 1951) — американський актор.
 Кетрін Гікс (; 1951) — американська акторка і співачка.
 Отіс Верріс Гікс (; 1913—1974) — справжнє ім'я Лайтіна Сліма американського блюзового музиканта, представника луїзіанського блюзу.
 Розалінд Гікс (; 1919—2004) — єдина дитина і спадкоємиця англійської письменниці Агати Крісті.

Топоніми 
 Гікс () — гора (3198 м), вершина в Південних Альпах, у Новій Зеландії. Відома також під назвою «Купол Святого Девіда».

Інше 
 2220 Гікс (2220 Hicks) — астероїд головного поясу.